Taranto hace referencia a varios artículos:

Flamenco
 Taranto (música), palo flamenco.
 Los Tarantos, película de 1962.
 Grupo de musica burrianero 2017

Tarento
 Tarento: ciudad italiana en Apulia (en italiano: Taranto).
 Provincia de Tarento: (en italiano: Provincia di Taranto). 
 Golfo de Tarento (en italiano: Golfo di Taranto).